Киренский округ

 Киренский округ — в составе Иркутской губернии
 Киренский округ — в составе Сибирского края РСФСР